Педру II — імператор Бразилії
 Педру II — король Португалії
 Педру II — король Конго